Лев Влади́мирович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Лев Владимирович (1923—1992) — скульптор-монументалист.
 Кузнецов, Лев Владимирович (род. 1965) — российский государственный деятель.